Мешерин () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Уккермарк. Подчиняется управлению Гарц (Одер).   Занимает площадь 30,96 км². Официальный код  —  12 0 73 393.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга
Населённые пункты на Одере